

Astronomia
 15399 Hudec – asteroide della fascia principale

Persone
 Alois Hudec – ginnasta cecoslovacco
 Jan Hudec – ex sciatore alpino ceco naturalizzato canadese
 Jozef Hudec – calciatore slovacco
 László Hudec – architetto ungherese